Васи́лий Евстра́тов:
 Евстратов, Василий Иванович (в монашестве Артемон; 1889—1937) — епископ Русской православной церкви.
 Евстратов, Василий Фёдорович (1908—1992) — советский химик-органик.